Radijska postaja VHF je oddajno-sprejemna naprava, ki omogoča oddajanje (Tx) in sprejemanje (Rx) govornih sporočil. Radijska postaja VHF je lahko vgradna ali ročna (razlika je v dosegu signala).

Sestavljajo jo:
 sprejemnik (Rx) s slušalko in/ali zvočnikom,
 oddajnik (Tx) z mikrofonom,
 DSC kontrola, ki omogoča digitalni selektivni klic,
 antena,
 napajanje (pri ročnih napravah je baterijsko).

Radijske postaje VHF uporabljajo plovila za komunikacije na morju ali ostalih vodnih površinah. Predvsem so naprave pomembne v primeru klica v sili in reševanju plovil v stiski.

Pomorstvo